Thomas Gardiner peut faire référence à :
  (1826-1899), éditeur américain ;
  (1591-1662), juriste et homme politique anglais ;
 (fl. 1507-1542), moine de Westminster ;
 (1525/?), homme politique britannique ;
 (1962-), joueur américain de soccer.

Voir aussi